Nationaleid steht für folgende nationale Eide:

 Nationaleid (Barbados), Nationalsymbol in Barbados
 Nationaleid (Dominica), Nationalsymbol in Dominica
 Nationaleid (Ghana), Nationalsymbol in Ghana
 Nationaleid (Indien), Nationalsymbol in Indien

 Nationaleid (Sierra Leone), Nationalsymbol in Sierra Leone

 Siehe auch :
 Misak-ı Millî, politisches Manifest in der Türkei nach dem Ersten Weltkrieg